Philippe Bozon, född 30 november 1966, är en fransk ishockeytränare och före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade fyra säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationen St. Louis Blues. Han producerade 41 poäng (16 mål och 25 assists) samt drog på sig 101 utvisningsminuter på 144 grundspelsmatcher. Bozon har även spelat på lägre nivåer för HC Lugano och Genève-Servette HC i Nationalliga A (NLA), Adler Mannheim i Deutsche Eishockey Liga (DEL), Peoria Rivermen i International Hockey League (IHL), HC La Chaux-de-Fonds och HC Lausanne i Nationalliga B (NLB) och Castors de Saint-Jean i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Han blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Bozon var tränare för HC Lugano mellan 2010 och 2011.

Han blev invald till Internationella Ishockeyförbundets Hall of Fame 2008.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Philippe Bozon stats and news – NHL.com
Philippe Bozon NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Philippe Bozon hockey statistics and profile at hockeydb.com

Franska ishockeytränare
Tränare i HC Lugano
Franska ishockeyspelare
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i Adler Mannheim
Spelare i Castors de Saint-Jean
Spelare i Genève-Servette HC
Spelare i HC La Chaux-de-Fonds
Spelare i HC Lausanne
Spelare i HC Lugano
Spelare i Peoria Rivermen (1984–1996)
Franska idrottare under 1900-talet
Personer från Chamonix
Levande personer
Födda 1966
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft